Pedro Leão Veloso - juiz, jornalista e político brasileiro
 Pedro Leão Veloso (ministro) - Ministro de Relações Exteriores dos governos Getúlio Vargas e José Linhares
 Hildegardo Leão Veloso, escultor brasileiro, participante da Semana de Arte Moderna de 1922

Desambiguação